AQB steht für:
 Adaptive Quantization with Backward estimation
 Appraiser Qualifications Board
 Abschlussquote erhöhen – Berufsfähigkeit steigern, ein Modellprojekt an niedersächsischen Hauptschulen
 Quiché Airport (IATA-Code), Flughafen von Santa Cruz del Quiché in Guatemala
 Bahnhof Quickborn (DS100-Code)

AQB